Jack White (muzikant), Amerikaans zanger en gitarist van The White Stripes, producent en acteur.
 Jack White (producer), Duits muziekproducent en oud-voetballer van PSV
 Jack White (golfer), winnaar van het British Open golftoernooi in 1904.
 Jack White (autocoureur)